Лос Барбечитос има више значења:

 Лос Барбечитос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Барбечитос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Барбечитос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику